

Гокем — місто, штат Канзас
 Гокем — місто, штат Міссурі
 Гокем — переписна місцевість, штат Міссісіпі

Див. також 
 Стівен Голкомб